

Geografia 
 Quirós – comune spagnolo nella comunità autonoma delle Asturie

Persone 
 Álvaro Quirós – golfista spagnolo
 Daniel Oduber Quirós – politico costaricano
 José Rafael Quirós Quirós – arcivescovo cattolico costaricano
 Juan Bautista Quirós Segura – ex calciatore giapponese, difensore o attaccante
 William Quirós – ex calciatore costaricano, multiruolo